Бацци (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 
 Бацци, Рут (род. 1936) — американская комедийная актриса.